Bellona – comune in provincia di Caserta
 Bellona – atollo delle Isole Salomone
 Bellona – dea della guerra nella religione romana
 28 Bellona – asteroide scoperto nel 1854
 Bellona – città immaginaria descritta nel romanzo Dhalgren
 HMS Bellona – nome di otto navi della Royal Navy britannica